Agilbert, ou parfois Aglibert, est un nom propre.

Prénom 
Agilbert est un prénom masculin totalement désuet.

Saints chrétiens 
Agilbert peut désigner :
 Agilbert de Créteil (+ vers 400), martyr ; fêté le 24 juin ;
 Agilbert de Paris († 680), évêque de Paris ; fêté localement le 11 octobre ;
 Agilbert d'Angers († 683), évêque d'Angers ; fêté le 4 mai ;
 Agilbert de Dorcester († 690), ou peut être Gilbert de Caithness, évêque ; fêté le  ; peut être le même que Agilbert de Paris.

Patronyme 

Agilbert peut être aussi un patronyme.

Référence 

 
Agilbert